Sezon 2020/2021 Pucharu Kontynentalnego mężczyzn w kombinacji norweskiej rozpoczął się 11 grudnia 2020 w amerykańskim Park City, zaś ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 14 marca 2021 w rosyjskim Niżnym Tagile. Zawody były rozgrywane w USA, Niemczech, Austrii, Finlandii i Rosji. 

Tytułu bronił Niemiec Jakob Lange oraz reprezentacja Norwegii w Pucharze Narodów.
W tym sezonie najlepszy okazał się Norweg Simen Tiller, natomiast w Pucharze Narodów ponownie najlepsi byli Norwegowie.

Kalendarz i wyniki

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacja generalna

Puchar Narodów

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja punktowa
 Puchar Narodów

Puchar Kontynentalny w kombinacji norweskiej
Sezon 2020/2021 w kombinacji norweskiej
2020 w Stanach Zjednoczonych
2021 w Niemczech
2021 w Austrii
2021 w Finlandii
2021 w Rosji
Narciarstwo w Stanach Zjednoczonych
Narciarstwo w Niemczech
Narciarstwo w Austrii
Narciarstwo w Finlandii
Narciarstwo w Rosji
Sport w Utah
Sport w Klingenthal
Sport w Lahti
Sport w Niżnym Tagile